Сарыжал — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сарыжал — село в Кзылкогинском районе Атырауской области.
 Сарыжал — село в Абайском районе Восточно-Казахстанской области.
 Сарыжал — село в Баянаульском районе Павлодарской области.